Bismarck-Kaserne steht für:

 Bismarck-Kaserne, Kaserne in der Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, siehe Universitätspark Schwäbisch Gmünd
 Bismarck-Kaserne (Wentorf), Kaserne in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein